Arroyo Seco (Santa Fe), une ville d'Argentine
Arroyo Seco (Querétaro), une ville du Mexique
Arroyo Seco Parkway, une route de Californie
Arroyo Seco (Nouveau-Mexique), une localité du Nouveau-Mexique aux États-Unis
Arroyo Seco (comté d'Alameda), un cours d'eau de Californie
Arroyo Seco (comté de Los Angeles), un cours d'eau de Californie
Arroyo Seco (Montevideo), un barrio de Montevideo, en Uruguay